Одесская губерния () — административно-территориальная единица УССР, существовавшая в 1920—1925 годах. Центр — город Одесса.

История 
Губерния была образована 28 января 1920 года путём выделения из Херсонской губернии; в феврале 1920 г. дополнительно было включено в её состав почти весь Балтский уезд Подольской губернии, и в июле — Первомайский уезд. 

8 августа 1920 года было установлено её деление на 6 уездов:

 Ананьевский
 Балтский
 Вознесенский
 Одесский
 Первомайский
 Тираспольский.

В феврале 1921 года был упразднён Ананьевский уезд (его территорию разделили между собой Балтский, Вознесенский, Первомайский и Тираспольский уезды); в марте 1921 г. изменены границы Одеской и Николаевской губерний.

21 октября 1922 года в состав Одесской губернии была включена Николаевская губерния (Елисаветградский, Николаевский и Херсонский уезды).

7 марта 1923 года уездное деление на Украине было отменено, и губерния была разделена на 6 округов:

 Балтский (за исключением Бандуровской волости (Бандурово); в 1924 округ расформирован с передачей бо́льшей части территории Молдавской АССР)
 Елисаветградский (в 1924 переименован в Зиновьевский)
 Николаевский
 Одесский
 Первомайский
 Херсонский

Округа, в свою очередь, делились на районы.

3 июня 1925 года Александрийский округ Екатеринославской губернии Украинской ССР был упразднён, а его территория разделена, к Зиновьевскому округу Одесской губернии отошли Верблюжский, Знаменский, Новгородковский, Ново-Прагский и Цыбулевский районы.

1 августа 1925 году все губернии УССР были упразднены, а их округа перешли в непосредственное подчинение республиканским органам управления.

Руководители губернии в 1920-1925 годах

Ответственные секретари губернского комитета КП(б) У 

 Гамарник Ян Борисович (1920)
 Логинов Владимир Федорович (1920)
 Сырцов Сергей Иванович (1920-1921)
 Робинсон Самуил Григорьевич (1921)
 Одинцов Александр Васильевич (1921-1922)
 Майоров Михаил Моисеевич (1922-1923)
 Хатаевич Мендель Маркович (1923-1924)
 Корнюшин Федор Данилович (1924-1925)

Председателя военно-революционного комитета и губернского исполнительного комитета 

 Кин Павел Андреевич (1920)
 Борчанинов Александр Лукич (1920)
 Шумский Александр Яковлевич (1920)
 Клименко Иван Евдокимович (1920)
 Дробнис Яков Наумович (1920-1921)
 Аверин Василий Кузьмич (1921-1922)
 Иванов Андрей Васильевич (1923-1925)
 Кудрин Иван Михайлович (1925)

Примечания

Источники 
 Верменич Я. В. Одеська губернія  //

Ссылки 
 Одесская губерния. 

Губернии УССР